Jagdstein steht für:

 Jagdstein, Stein, der den Grenzverlauf eines Jagdreviers kennzeichnet, siehe Grenzstein
 Jagdstein, Stein zur Kennzeichnung eines besonderen Jagderfolges:
 Jagdstein (Borgholm), Denkmal in Borgholm auf der Ostseeinsel Öland, Schweden